Bucksnort bzw. Buck Snort ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucksnort (Alabama), im Marshall County
 Buck Snort (Arkansas), im Craighead County
 Bucksnort (Minnesota)
 Bucksnort (Tennessee), im Hickman County

früherer Name von:
 Bankston (Alabama)
 Edinburg (Missouri)
 Mimosa (Tennessee)
 Sarahville de Viesca, Texas